Terrace steht für:
 Terrace (British Columbia), Ort in Kanada
 Terrace Ridge, Gebirgskamm in Antarktika
 Terrace (Spiel), strategisches Brettspiel

Siehe auch:
Terrasse